Stress hydrique peut faire référence à :
 En biologie, un stress hydrique est un type d'agression des organismes  dû à un déficit d'apport en eau.
 En écologie, il y a stress hydrique lorsque le besoin en eau dans une région dépasse la quantité réellement disponible.